Por Brainard pode estar à procura de:

Pessoas 
 Josh "Gnar" Brainard

Localidades 
 Brainard (Califórnia)
 Brainard (Nebraska)

Outros 
 99928 Brainard

Desambiguação